Michał Jan Stadnicki (1732–1789) – pijar, rektor Collegium Nobilium pijarów w Warszawie
 Michał Mateusz Stadnicki (1747–1797) – duchowny greckokatolicki.